Santa Lucia Stroncone-observatoriet (), är ett observatorium i Stroncone, Italien.

Minor Planet Center listar observatoriet som Stroncone och som upptäckare av 55 asteroider mellan 1993 och 1999.

Asteroider upptäckta av Santa Lucia Stroncone-observatoriet

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Santa Lucia Stroncone-observatoriet

Källor och referenser 

Observatorier i Italien
Byggnader i Umbrien